Nardovelifer es probablemente el pez más antiguo conocido de los Lampridiformes. Se cree que vivió durante la época del Campaniense, lo que hoy es Nardò, Italia.

Era un pez carnívoro que se alimentaba principalmente de peces.

Referencias

Referencias adicionales 
 Nomenclator Zoologicus, Stud Ric Giacimenti Terziari Bolca 8: 12.
 The Cretaceous fishes of Nardo. 10: Nardovelifer altipinnis, gen. et sp. nov. (Teleostei, Lampridiformes, Veliferidae). - St Ric Giac Terz Bolca 8: 11–27. - C. Sorbini & L. Sorbini - 1999.

Enlaces externos 

 Nardovelifer Encyclopedia of Life.
 Nardovelifer  Global Biodiversity Information Facility.

Lampriformes
Peces prehistóricos
Peces extintos